Перелік комун Швеції подано станом на 2012 рік (показники населення на 1 січня 2009).

Комуни () є органами місцевого самоврядування Швеції. Країна поділяється на 290 комун, які формують 21 лен (län).
У 1971 формальні відмінності між містом і сільською місцевістю були ліквідовані й усі муніципалітети (комуни) формуються тепер за єдиним типом, без будь-яких привілеїв чи винятків.

Див. також 
 Комуна (Швеція)
 Адміністративний поділ Швеції
 Лен (Швеція)
 Список міських територій у Швеції

Примітки 

Адміністративний поділ Швеції
Комуни Швеції
к